ETF má více významů:

 Exchange-traded fund – burzovně obchodované fondy 
 Escape the Fate, rocková kapela
 Euro Taekwondo Federation, mezinárodní sportovní organizace
 Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy